Naenia steht für:

 Naenia (Gattung), Schmetterlingsgattung der Noctuinae
 Naenia oder Nänie, Trauergesang im antiken Rom und Literaturgattung